garas (latinul: grossus; németül: Groschen; angolul: groat), a 12. század óta vastag pénzdarabot jelentett, régi váltópénznév
 
 jó garas (németül: Gute Groschen), észak- és közép-német pénzegység volt
 máriás garas (németül: Mariengroschen), 16–19. század során vert alsó-szász pénzérme volt
 porosz ezüstgaras (németül: preußische Silbergroschen) 12 pfennig értékű porosz váltópénz volt, harminc ért egy porosz tallért (1821–1873)